Zvonimir Soldo, chorwacki piłkarz
 Soldo, średniowieczna włoska jednostka monetarna